Бродячая собака:

 Бродячие собаки
 Бродячая собака (кафе)